Mouton ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mouton, traditioneller Führer der Rehoboth Baster
 Alexander Mouton (1804–1885), US-amerikanischer Politiker
 Alfred Mouton (1829–1864), Offizier der Konföderierten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 André Mouton (1924–2017), französisches NS-Opfer und Autor
 Charles Mouton  (1617 – vor 1699), französischer Lautenist und Komponist des Barock
 Charles Homer Mouton (1823–1912), US-amerikanischer Politiker
 Claude Mouton († 2021), französischer Jazzmusiker
 Deon Mouton (* 1974), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Elie Mouton (1643–1708), belgischer Karmelit und Missionsbischof
 Eugène Mouton (1823–1902), französischer Schriftsteller
 Fernand Mouton (1878–1945), US-amerikanischer Politiker
 Gabriel Mouton (1618–1694), französischer Theologe und Mathematiker
 Georges Mouton de Lobau (1770–1838), Graf von Lobau, französischer Marschall
 Henri Mouton (1869–1935), französischer Biologe und Chemiker
 James Mouton (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jane Mouton (1930–1987), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Jean Mouton (~1459–1522), französischer Komponist
 Lyle Mouton (* 1969), US-amerikanischer Baseballspieler
 Marc M. Mouton (1901–1944), US-amerikanischer Politiker
 Melba Roy Mouton (1929–1990), US-amerikanische Informatikerin
 Michèle Mouton (* 1951), französische Rallyefahrerin
 Régis Barthélemy Mouton-Duvernet (1770–1816), französischer General der Infanterie
 Robert L. Mouton (1892–1956), US-amerikanischer Politiker

Mouton ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Mouton (Charente), Frankreich
 Mouton (Louisiana), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Cotton-Mouton-Effekt
 Mouthon